Мле́чник нейтра́льный () — гриб рода Млечник () семейства Сыроежковые (). Условно-съедобен.

Описание 
 Шляпка ∅ 4—8 см, сначала плоско-выпуклая, с возрастом становится всё более вогнутой, с неровной поверхностью. Кожица сухая, коричневатого цвета, с более тёмными концентрическими, иногда нечёткими зонами.
 Пластинки частые, узкие, тонкие, немного нисходящие по ножке.
 Споровый порошок от кремового до розового цвета, споры 8,5×7,5 мкм, почти округлые, складчатые, амилоидные.
 Ножка 3—6 см в высоту, ∅ 0,5—1 см, цилиндрическая, сплошная, затем полая, плотная, ломкая, одного цвета со шляпкой, в основании темнее.
 Мякоть плотная, ломкая, беловатого цвета, затем коричневатая, с весьма своеобразным сенным запахом и слабым вкусом.
 Млечный сок необильный, неедкий, водянисто-белый, не изменяющий цвета на воздухе.

Изменчивость 
Цвет шляпки варьирует от кирпично-охристого до светло-коричневатого цвета. Пластинки с возрастом приобретают коричневый оттенок и покрываются пятнами цвета ржавчины.

Экология и распространение 
Образует микоризу исключительно с дубом. Встречается часто и обильно, предпочитая широколиственные и смешанные леса с дубом, вокруг старых деревьев, в траве и на подстилке, чаще группами.

Сезон: с начала июля до конца сентября (массово в последней декаде июля и с середины августа до середины сентября).

Сходные виды 
  отличается охристыми пластинками и серо-розовой, либо серой шляпкой.
  имеет похожий, но более сильный запах и более тёмную шляпку.

Синонимы

Латинские синонимы

Русские синонимы 
 Груздь дубовый
 Млечник дубовый
 Млечник спокойный
 Поддубник
 Подорешник

Пищевые качества 
Условно съедобный гриб, не пользующийся особым спросом у населения, хотя встречается довольно часто.

Ссылки 
 Таксономия Lactarius quietus на сайте Mycobank.org
 Lactarius quietus на сайте «Грибы Калужской области»
 Lactarius quietus на сайте toadstool.ru

Литература 
 
 
 
 
 

Съедобные грибы
Млечник
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Неморальные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum